Bobo – grupa etniczna w Afryce
 Bobo – film z 1967 roku
 Bobo-Dioulasso – miasto w zachodniej części Burkina Faso
 Bobos – dokł. Bobo Ashanti, jeden z trzech domów Rastafari
 bobo (bebok, bobok, babok) – demon słowiański, postać z polskiego folkloru 

Osoby:
 Bobo (biskup Porto) 
 Bobo (kardynał S. Giorgio) 
 Bobo (kardynał S. Teodoro) 
 Eric Bobo (ur. 27 sierpnia 1968) – od 1994 r. perkusista zespołu Cypress Hill
 Dianbobo "Bobo" Balde (ur. 5 października 1975) – gwinejski piłkarz
 DJ BoBo (właśc. René Baumann, ur. 5 stycznia 1968) – szwajcarski DJ, piosenkarz, producent, tancerz, kompozytor
 Bobô (właśc. Deivson Rogério da Silva, ur. 9 stycznia 1985) – brazylijski piłkarz
 Bogusław "Bobo" Kaczmarek – polski trener piłkarski